Das Gesetz der Rache steht für
 Das Gesetz der Rache, einen Roman von Michael Molsner aus dem Jahre 1992
 Barett – Das Gesetz der Rache, einen Spielfilm aus dem Jahre 1994 von Vic Armstrong
Gesetz der Rache, einen Spielfilm aus dem Jahre 2009 von F. Gary Gray